Moma (Arctiidae)
 Moma (distrito)
 Moma (Malanje)
 Museu de Arte Moderna (Nova Iorque)